Andrey Salmerón (San José, Costa Rica, 22 de marzo de 2004) es un futbolista costarricense que juega como mediocentro en el FC Desamparados de la Segunda División de Costa Rica.

Trayectoria

FC Desamparados 
El 1 de agosto de 2022 fue alineado como jugador titular contra A.D Cariari Pococí de la Segunda División de Costa Rica en la derrota 3-2.

Selección nacional

Categorías inferiores

Torneo Uncaf Sub-19 
Fue convocado por el técnico Vladimir Quesada para representar a la selección sub-20 de Costa Rica para el Torneo Uncaf Sub-19 con sede en Belice.

Disputó todos los partidos de la primera fase como jugador titular, utilizando la dorsal 10, empatando sin anotaciones ante Panamá (0-0), con empate ante Guatemala (1-1), y con un marcador bastante superior ante Puerto Rico (4-1),  logrando clasificar a la final contra la selección de El Salvador.

El 30 de abril de 2022, se da la esperada final entre Costa Rica contra El Salvador, Andrey aparece en la alineación titular. En el primer tiempo se veía que El Salvador lograba ganar el compromiso con una leve ventaja que los ponía campeones (1-2), en el segundo tiempo, caen las lluvias de goles entre ambas selecciones, con el pitazo final, Costa Rica lograba vencer ante El Salvador con el marcador 5-4, Andrey alzaba su título internacional en Belice con la selección sub-20 de Costa Rica.

Campeonato Sub-20 de la Concacaf 
Fue convocado el 9 de junio de 2022 para seguir con el proceso del técnico Vladimir Quesada, pero esta vez para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf con sede en Honduras.

El 18 de junio de ese mismo año, Andrey se enfrentaba a la selección de Jamaica, ingresando al terreno de juego desde el banco de suplencia al minuto 65 sustituyendo a Timothy Arias, el partido finalizó con empate 1-1. En el segundo partido se enfrentaban ante Antigua y Barbuda, Salmerón fue titular del partido siendo sustituido al minuto 70 por Timothy Arias, finalizando con su primera victoria en el torneo (3-0). En el último partido se enfrentaban ante el país anfitrión, la selección de Honduras, Salmerón entró al terreno de juego al minuto 65 con la primera derrota ante los hondureños 1-0, pero aun así, Costa Rica lograba avanzar a octavos de final, quedando en la posición 2° con 4 puntos en primera fase de grupos.

En octavos de final se enfrentaban a la selección de Trinidad y Tobago, Andrey fue titular del encuentro disputando 57 minutos siendo sustituido por Brandon Aguilera, el partido finalizó con el marcador 4-1, logrando ser la primera selección en avanzar a cuartos de final. En la etapa de cuartos de final, Salmerón se enfrentaba ante el vigente campeón de dicha categoría, la selección de Estados Unidos, Salmerón ingresó al terreno de juego al minuto 72 por Brandon Aguilera, con el pitazo final del árbitro jamaiquino Oshane Nation, Costa Rica era eliminada ante Estados Unidos, perdiendo la oportunidad de clasificar a semifinales y sin obtener un boleto a la Copa Mundial Indonesia 2023.

Participaciones internacionales

Estadísticas 
 Actualizado al último partido jugado el .

Palmarés

Títulos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Futbolistas de Costa Rica